Johanna von Auvergne ist der Name folgender Personen:

 Johanna I. von Auvergne (1326–1360), Gräfin von Auvergne und Boulogne sowie Königin von Frankreich, siehe Johanna I. (Auvergne)
 Johanna von Auvergne (1378–1422/1424), Tochter und Erbin von Johann II., Graf von Auvergne und Boulogne, siehe Johanna II. (Auvergne)